Лас Текатас има више значења:

 Лас Текатас (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Текатас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику